Der Nationalratswahlkreis Waadt-Nord war ein Wahlkreis bei Wahlen in den Schweizer Nationalrat. Er bestand von 1848 bis 1919 (Einführung des heute üblichen Proporzwahlrechts) und umfasste den nördlichen Teil des Kantons Waadt.

Wahlverfahren 
Hierbei handelte es sich um einen Pluralwahlkreis. Dies bedeutet, dass zwar mehrere Sitze zu verteilen waren, jedoch das Majorzwahlrecht zur Anwendung gelangte. Im Sinne der romanischen Mehrheitswahl benötigte ein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen, um gewählt zu werden. Zur Verteilung aller Sitze waren unter Umständen mehrere Wahlgänge notwendig. Jeder Wähler hatte so viele Stimmen, wie Sitze zu vergeben waren.

Bezeichnung und Sitzzahl 
Waadt-Nord ist eine inoffizielle geographische Bezeichnung. Im amtlichen Gebrauch üblich war eine über die gesamte Schweiz angewendete fortlaufende Nummerierung, geordnet nach der Reihenfolge der Kantone in der schweizerischen Bundesverfassung. Aufgrund der wechselnden Anzahl im Laufe der Jahre erhielten manche Wahlkreise mehrmals eine neue Nummer. Waadt-Nord trug ab 1851 (erstmalige Anwendung eines einheitlichen Bundesgesetzes) die Nummer 43, ab 1863 die Nummer 41, ab 1872 die Nummer 42, ab 1881 die Nummer 43, ab 1890 die Nummer 46 und ab 1902 die Nummer 44.

Aufgrund der steigenden Bevölkerungszahl erhielt Waadt-Nord bei Wahlkreisrevisionen mehrmals eine höhere Anzahl Sitze zugesprochen.
 1848 bis 1860: 3 Sitze
 1863 bis 1908: 4 Sitze
 ab 1911: 5 Sitze

Ausdehnung 

Das Gebiet des Wahlkreises wurde am 21. Dezember 1850 mit dem «Bundesgesetz betreffend die Wahl der Mitglieder des Nationalrathes» erstmals verbindlich festgelegt, wobei man den bereits 1848 von der Waadtländer Kantonsregierung geschaffenen Wahlkreis III unverändert übernahm. Er umfasste:
 den Bezirk Avenches
 den Bezirk Grandson
 den Bezirk Moudon
 im Bezirk Orbe die Kreise Baulmes und Orbe
 im Bezirk Oron den Kreis Mézières
 den Bezirk Payerne
 den Bezirk Yverdon

Zur ersten Gebietsveränderung kam es mit dem «Nachtragsgesetz betreffend die Wahlen in den Nationalrath» vom 23. Juli 1863. Dabei erhielt Waadt-Nord vom Wahlkreis Waadt-Ost den Bezirk Echallens, im Tausch gegen den Kreis Mézières des Bezirks Oron. Ausserdem trat der Wahlkreis Waadt-West die Kreise Romainmôtier und Vallorbe an Waadt-Nord ab. Der Wahlkreis Waadt-Nord umfasste nun:
 den Bezirk Avenches
 den Bezirk Echallens
 den Bezirk Grandson
 den Bezirk Moudon
 den Bezirk Orbe
 den Bezirk Payerne
 den Bezirk Yverdon

Gemäss dem «Bundesgesetz betreffend die eidgenössischen Wahlen und Abstimmungen» vom 19. Juli 1872 fügte man den gesamten Bezirk Oron dem Wahlkreis Waadt-Nord an, womit er folgende Gebiete umfasste:
 den Bezirk Avenches
 den Bezirk Echallens
 den Bezirk Grandson
 den Bezirk Moudon
 den Bezirk Orbe
 den Bezirk Oron
 den Bezirk Payerne
 den Bezirk Yverdon

Mit dem «Bundesgesetz betreffend die Wahlen in den Nationalrath» vom 3. Mai 1881 gelangte der Bezirk Oron zu Waadt-Ost zurück, somit entsprach das Gebiet wieder demjenigen von 1863.

Eine letzte Gebietsveränderung gab es mit dem «Bundesgesetz betreffend die Nationalrathswahlkreise» vom 23. Juni 1911. Der Bezirk La Vallée wurde vom Wahlkreis Waadt-West abgetrennt und Waadt-Nord zugeteilt. Der Wahlkreis umfasste zuletzt:
 den Bezirk Avenches
 den Bezirk Echallens
 den Bezirk Grandson
 den Bezirk La Vallée
 den Bezirk Moudon
 den Bezirk Orbe
 den Bezirk Payerne
 den Bezirk Yverdon

1919 wurden die drei Waadtländer Wahlkreise zum heute noch bestehenden Nationalratswahlkreis Waadt zusammengelegt, in welchem das Proporzwahlrecht gilt.

Nationalräte 

 G = Gesamterneuerungswahl
 E = Ersatzwahl bei Vakanzen
 K = Komplimentswahl eines amtierenden Bundesrates
 B = Ergänzungswahl für einen Bundesrat

Quelle

Einzelnachweise 

Waadtnord
Politik (Kanton Waadt)